Viola amarilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Caltha palustris; o
El nombre común de la planta Cheiranthus cheiri.